CST steht als Abkürzung für:
 Cargo Sous Terrain, Verein zur Errichtung eines unterirdischen Tunnelsystems in der Schweiz
 Central Standard Time, Zeitzone UTC−6
 Centro Sportivo Tenero, Sport- und Ausbildungszentrum in der Schweiz
 Chhatrapati Shivaji Terminus, Bahnhof in Mumbai
 China Standard Time bzw. Chungyuan Standard Time, Zeitzone UTC+8
 Church of Spiritual Technology, kalifornische Scientology-Organisation
 Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son, ein französischer Berufsverband
 Common Safety Targets, gemeinsame Sicherheitsziele
 Community Security Trust, britische Nichtregierungsorganisation zur Beobachtung von und zum Schutz vor Antisemitismus
 Congregatio Sanctae Theresiae a Iesu Infante, siehe Congregation of Saint Thérèse of Lisieux
 Cranio-Sacral-Therapie, alternativmedizinische Behandlungsform
 Cross-Site-Tracing, Angriff auf Internetbenutzer mit dem Ziel bestimmte Benutzerdaten auszuschnüffeln
 Certified Scrum Trainer, eine Zertifizierung der ScrumAlliance für Scrum-Trainer

cSt steht als Abkürzung für:
 Zentistokes, Einheit für kinematische Viskosität, siehe Stokes (Einheit)

ČST steht als Abkürzung für:
 Československá televize bzw. Československá televízia, das staatliche Fernsehen der Tschechoslowakei

Abkürzung